« Pâte de plomb » peut avoir plusieurs sens :

 pâte de plomb (pâtisserie), qui désigne une recette ancienne de pâte (pâte à gâteau dit gâteau de plomb), également utilisée pour des fonds de tartes, tartelettes, flan. Cette pâte est à base de farine, beurre, crème, sel et sucre

 pâte de plomb (métallurgie) qui désigne un produit industriel pâteux composé de plomb, principalement aujourd'hui utilisé pour fabriquer des électrodes.(À ne pas confondre avec le gel de plomb).

Références